Президентские выборы в Италии 1948 года проходили в соответствии с Конституцией, вступившей в силу с 1 января. В соответствии со статьёй 83 Конституции, выборы президента Италии осуществляются парламентом на совместном заседании его членов. Для избрания кандидат должен получить большинство в две трети голосов членов собрания. После третьего голосования достаточно абсолютного большинства.

Выборы проходили 10-11 мая, для избрания президента потребовалось 4 тура голосования. В 4-м туре победу одержал Луиджи Эйнауди.

10 мая 1948

1 тур 
Присутствовало: 868, голосовали: 853, воздержались: 15.
Необходимое число голосов: 600.

Ни один из кандидатов не набрал требуемого большинства голосов, поэтому был назначен 2-й тур голосования.

2 тур 
Присутствовало: 867, голосовало: 858, воздержались: 9.
Необходимое число голосов: 600.

Ни один из кандидатов не набрал требуемого большинства голосов, поэтому был назначен 3-й тур голосования.

11 мая 1948

3 тур 
Присутствовало: 863, голосовало: 848, воздержались: 15.
Необходимое число голосов: 600.

Ни один из кандидатов не набрал требуемого большинства голосов, поэтому был назначен 4-й тур голосования.

4 тур 
Присутствовало: 872, голосовало: 871, воздержался: 1.
Необходимое число голосов:451.

Результат: Луиджи Эйнауди избран президентом Итальянской республики.

Примечания 

Политика Италии
Выборы 1948 года
Президентские выборы в Италии
1948 год в Италии